Пол Дикав (; род. 1 ноября 1972, Ливингстон, Шотландия) — шотландский футболист, играющий на позиции нападающего, позднее — футбольный тренер. Известен выступлением за клубы «Манчестер Сити» и «Вулверхэмптон Уондерерс». Выступал за национальную сборную Шотландии, сыграв десять матчей и забив один гол.

Карьера 
Пол родился в Ливингстоне, Западный Лотиан и начал играть в футбол в возрасте девяти лет, играя за свою местную команду до 11 лет — «Ливингстон Юнайтед». Пол продолжал играть в «Ливингстон Юнайтед» и следующие годы, пока, играя в команде до 13 лет, не попался на глаза скауту лондонского «Арсенала» — Малкольму Макгрегору. Дикав присоединился к юношеским рядам «Арсенала» в 1989 году, а затем был повышен до первого состава в 1990 году. При Джордже Грэме шансы для Дикова были не очень велики; поскольку он изо всех сил пытался ворваться в команду «Арсенала», которая и так была богата талантами таких игроков, как Иан Райт. Тем не менее, Пол помог клубу выиграть Кубок обладателей Кубков УЕФА в 1994 году, и был членом команды «Арсенала», в течение первого сезона Премьер-лиги. Будучи на «Хайбери», он побывал в нескольких арендах, а именно в «Лутон Таун» и «Брайтон энд Хоув Альбион». Он покинул «Арсенал» в 1996 году, сыграв 26 матчей во всех соревнованиях, забив семь мячей.

Примечания

Ссылки 
 Официальный профиль Пола в twitter.com
 
 Профиль на официальном сайте Премьер-лиги

Футболисты Шотландии
Игроки сборной Шотландии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Шотландии по футболу
Игроки ФК «Арсенал» Лондон
Игроки ФК «Лутон Таун»
Игроки ФК «Брайтон энд Хоув Альбион»
Игроки ФК «Манчестер Сити»
Игроки ФК «Лестер Сити»
Игроки ФК «Блэкберн Роверс»
Игроки ФК «Кристал Пэлас»
Игроки ФК «Блэкпул»
Игроки ФК «Дерби Каунти»
Игроки ФК «Лидс Юнайтед»
Игроки ФК «Олдем Атлетик»
Футбольные тренеры Шотландии
Тренеры ФК «Олдем Атлетик»
Тренеры ФК «Донкастер Роверс»